Водопад Сувтуша́р () — каскадный водопад в горной системе Гиссаро-Алай, расположенный на территории Узбекистана. Находится на одноимённой малой реке в пределах Гиссарского заповедника. Высота падения водного потока составляет 84 м. Водопад относится к известным объектов местного экологического туризма.

Официальное название водопада происходит от названия водотока, который его образует, однако местные жители часто переиначивает его на водопад Суттушар () что в переводе означает «Молочный водопад». Такое название эта природная достопримечательность получила за белоснежные от множества брызг струи воды.

Описание 
Водопад находится на крайнем юге Узбекистана, в Кашкадарьинской области, в 8 км от села Сувтушар. Административно он расположен в пределах Миракинского участка Гиссарского заповедника, на руководство которого возложена его охрана. Водопад Сувтушар образовался в русле одноимённой малой реки (ручья), которая берёт начало на склонах Гиссаро-Алая. Он находится на высоте 2100 м над уровнем моря. Принадлежит к водопадам каскадного типа, однако его уступы узкие и расположены почти в вертикальной плоскости. Общая высота падения воды равна 84 м. Поток воды падает в узком каменистом каньоне, склоны которого покрыты арчой (местный вид можжевельника). Река Сувтушар имеет ледниковое питание, поэтому во время интенсивного таяния снега в горах бывает особенно полноводной. В это время водопад представляет собой сплошь белую стену воды.

Значение 
Живописность и мощь водопада Сувтушар всегда привлекали внимание людей как по эстетическим причинам, так и потому, что в его окрестностях нет широких и глубоких рек, следовательно, большая масса воды производит в этой местности особое впечатление. Водопад принадлежит к выдающимся туристическим объектам юга Узбекистана, поэтому даже после организации заповедника доступ к нему не ограничивали. Одним из негативных последствий такой популярности стало засорение окружающей территории. Для восстановления природы Гиссарский заповедник на короткий период (с 2015 по 2018 год) был закрыт для посещения.

Примечания 

Водопады Узбекистана
Водные объекты Кашкадарьинской области
Бассейн Кашкадарьи